Columbus City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Columbus City (Alabama)
 Columbus City (Iowa)